

Persone 
Andrea Schäfer – personaggio di Squadra Speciale Cobra 11
Anne Schaefer – attrice statunitense
Armand Schaefer – produttore cinematografico canadese
Günther Schäfer – calciatore
Gustav Schäfer – canottiere
Hans Schäfer – calciatore
Helmut Schäfer – calciatore tedesco
Helmut Schäfer – sollevatore tedesco
Helmut H. Schaefer – matematico
Herbert Schäfer – calciatore tedesco
Herm Schaefer – cestista e allenatore statunitense
Jan Schäfer – canoista
Jarrett Schaefer – regista e sceneggiatore tedesco
Julius Schaefer – ciclista statunitense
Laurie Lea Schaefer – modella e conduttrice televisiva statunitense
Marcel Schäfer – calciatore
Raphael Schäfer – calciatore
William Schaefer – lottatore statunitense
Winfried Schäfer – calciatore ed allenatore tedesco

Altro 
Teorema di Schaefer – teorema matematico
Schaefer – azienda di prodotti refrigeranti